Aymar steht für:

 Aymar (Angoulême) (um 1160–1202), Graf von Angoulême
 Aymar de Lairon († 1218), Herr von Caesarea, Marschall von Jerusalem und des Hospitaliterordens

Aymar ist der Familienname folgender Personen:
 Luciana Aymar (* 1977), argentinische Feldhockeyspielerin 
 Robert Aymar (* 1936), französischer Physiker

Siehe auch:
 Aimar
 Aymardus